Paul Butler – attore statunitense
 Paul Butler – giocatore di football americano
 Paul Butler – calciatore inglese
 Paul Butler – allenatore e calciatore irlandese
 Paul Butler – pugile britannico
 R. Paul Butler – astronomo statunitense